Осмент — английская фамилия. Известные носители:
 Осмент, Хэйли Джоэл — американский актёр.
 Осмент, Эмили — американская актриса и певица.